Hjørring (gemeente)
 Hjørring (stad)